Vřesovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vřesovice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Vřesovice, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc